Санта-Кристина ( и ) может означать:

 Санта-Кристина-Вальгардена — коммуна в Италии, в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Больцано
 Санта-Кристина-и-Биссоне — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, в провинции Павия
 Санта-Кристина-Джела — коммуна в Италии, в регионе Сицилия, в провинции Палермо
 Санта-Кристина-д’Аспромонте — коммуна в Италии, в регионе Калабрия, в провинции Реджо-Калабрия
 Санта-Кристина-де-Вальмадригаль — муниципалитет в Испании, в провинции Леон, в автономного сообщества Кастилия и Леон
 Санта-Кристина-де-ла-Польвороса — муниципалитет в Испании,  в провинции Самора, в автономного сообщества Кастилия и Леон

См. также 

 Кристина (значения)
 Христина (святая)